

Geografia

Heighington (Durham)
Heighington (Lincolnshire)